Biglieri ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Biglieri (1915–2002), italienische Malerin, Journalistin und Fliegerin
 Santiago Biglieri (* 1986), argentinischer Fußballspieler